Gommers ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Gommers (* 1939), niederländische Mittelstreckenläuferin
 Rajko Gommers (* 1995), niederländischer Tischtennisspieler